Le elezioni parlamentari in Russia del 1999 si tennero il 19 dicembre per il rinnovo della Duma di Stato.

Risultati

Altri progetti

Collegamenti esterni

 (dati discordanti per la parte proporzionale)
 

1999
Russia